RER B – linia paryskiej kolei aglomeracyjnej (szybkiej kolei miejskiej) RER (Réseau Exprès Régional - nazwa systemu: Pospieszna Sieć Regionalna), przecinająca aglomerację Paryża wzdłuż osi północ-południe na powierzchni i tunelami. Tunele wybudowano głęboko pod miastem, które ma układ zabytkowy wykluczający wyburzenia i prowadzenie linii pod ulicami, oraz stację centralną Châtelet-les-Halles. Linię tę utworzono w latach 70. XX w. jako rozwinięcie podmiejskiej zelektryfikowanej linii normalnotorowej do miasta Sceaux (obecnie stacja na odgałęzieniu B2), pełniącej swego czasu rolę podobną do Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Linia RER B dociera m.in. do lotniska Roissy - Charles de Gaulle i ma zakończenia wariantowe (patrz: schemat). 
Przy linii Sceaux mieszkało wielu artystów. W Sceaux została pochowana obok Piotra Maria Skłodowska-Curie (oboje zostali przeniesieni do Panteonu).

Stacje i połączenia 

RER B